Línea 26 puede referirse a:
 Línea 26 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 26 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 26A de colectivos de San Juan.
 Línea 26B de colectivos de San Juan.
 Línea 26 de autobuses de Madrid.
 Línea 26 de ómnibus de Maldonado.